[[Joseph Parayre, Paraire
|Joseph Parayre, (Paraire]] )(1849-1924), il est le doyen des instituteurs, reconnu comme celui avec le plus d'ancienneté de toute la province de Québec et de la ville de Montréal (Canada) ;
André Parayre (1907-1936), aviateur français ;
Guy Parayre (né en 1947),  officier général français ;
Henry Parayre (1879-1970), sculpteur français ;
Jean-Paul Parayre (né en 1937), personnalité française du monde des affaires ;
Joseph Parayre (1893-1940), homme politique français.

Histoires chronologiques 

À l'époque de l'antiquité, le père de Théophraste faisait le métier de Foulon, qui est un synonyme du métier de paraire.

Au début du , plusieurs de la famille Paraire feront partie des défendeurs Cathares, lors de la croisade des Albigeois, qui a lieu dans la région où les Paraire sont très concentrés en nombre de leurs répartitions géographiques, parmi eux on retrouve: des consuls, un ingénieur du trébuchet qui défendra victorieusement la ville de Toulouse, des diacres cathares.
Après la guerre, quelques-uns seront capitoules. 

Au , Jean 2 de Parayre deviendra un des secrétaires du roy de France et premier commis du ministre des affaires étrangères, il rédigera la deuxième version d'un dictionnaire, ainsi qu'un traité d'échange de terres et de villes pour uniformiser les frontières avec l'Espagne. 

Au , Amélie Noéllie Matisse (Parayre) est l'épouse du célèbre peintre Henri Matisse.

Armoiries de la famille Parayre 

De trois pyramides de sables à trois pyramides d'argents, faisant référence à l'architecture pyramidale de la cathédrale de Rodez, le sable représente le labeur pour représenter les ouvriers; l'argent étant le symbole des nobles.

Étymologie  
 
Parayre (Paraire) est un nom de métier catalan, pareurde drap dans un moulin hydraulique, ce qui consiste à perfectionner le tissu dans son étape finale, le nom vient du latin (parator: celui qui prépare) ,et du mot latin romain antique: Parare(organiser , préparer).

La terre de Paraire 

L'argile smectique est connu sous le nom de terre de paraire, elle permet d'enlever les impuretés et de faire la finition du tissu